Die 1. Division 2010/11 (offiziell Jupiler Pro League) war die 108. Auflage der ersten belgischen Fußball-Liga. Sie begann am 30. Juli 2010 mit dem ersten Spieltag der regulären Saison und endete 17. Mai 2011 mit dem letzten Spiel der Meisterschafts-Playoffs. Der RSC Anderlecht startete als Titelverteidiger.

Modus

Reguläre Saison 
In der Saison 2010/11 nahmen 16 Mannschaften teil. Diese spielten zunächst in einer Doppelrunde die reguläre Saison aus. Die Abschlusstabelle dieser Saison diente als Grundlage für die Qualifikation zu verschiedenen Platzierungsrunden.

Meisterschafts-Finalrunde 
Die ersten sechs Teams qualifizierten sich für die Meisterrunde und ermittelten den belgischen Meister. Dabei bekamen die teilnehmenden Mannschaften jeweils die Hälfte der in der regulären Saison erreichten Punkte gutgeschrieben. Die Finalrunde wurde mit Hin- und Rückspiel ausgetragen.
Der Zweitplatzierte qualifizierte sich ebenso wie der Gewinner für die dritte Runde der Qualifikation zur UEFA Champions League 2011/12. Der Drittplatzierte erhielt einen Platz in den Play-offs der UEFA Europa League 2011/12. der Viertplatzierte bestritt in Hin- und Rückspiel mit dem Sieger der Play-offs die Entscheidung um einen weiteren Startplatz in 2. Qualifikationsrunde der UEFA Europa League.

Abweichend von dieser Regelung erhielt der FC Brügge in dieser Saison als Vierter der Finalrunde einen Startplatz in der 3. Qualifikation, da er den Startplatz des Pokalsiegers Standard Lüttich einnimmt, der für die Champions League qualifiziert war.

Play-offs 
Die Mannschaften, die in der regulären Saison die Plätze 7 bis 14 erreicht haben qualifizieren sich für die Play-offs. Die acht teilnehmenden Vereine werden gemäß ihren Platzierungen nach folgendem Schlüssel in zwei Gruppen mit je vier Teams aufgeteilt:

Die Gruppenspiele der Play-offs wurden mit Hin- und Rückspiel ausgetragen, eine Punktegutschrift wie in der Meisterschafts-Finalrunde gab es nicht. Die Gewinner der beiden Staffeln qualifizierten sich für das Finale. Dort wurde in Hin- und Rückspiel der Sieger der Play-offs ermittelt, der gegen den Viertplatzierten der Finalrunde um einen Startplatz in der 2. Qualifikationsrunde der UEFA Europe League spielte.
Da der FC Brügge jedoch schon qualifiziert war, startete der Play-off-Sieger in dieser Saison direkt.

Relegation 
Der letzt- und vorletztplatzierte der regulären Saison bestritten die Relegation. Es wurden fünf Spiele zwischen den beiden Mannschaften ausgetragen. Dabei erhielt der Vorletzte der regulären Saison einen Bonus von drei Punkten und durfte zusätzlich ein Heimspiel mehr austragen als der Letzte. Der Verlierer der Relegation stieg direkt in die zweite Liga ab, der Gewinner bestritt eine zusätzliche Relegationsrunde mit drei Teams aus der 2. Division.

Teilnehmer

Vereine im Überblick 
In der Saison 2010/11 spielten 16 Mannschaften in der 1. Division. Zwölf Vereine kamen aus Flandern, zwei Vereine aus Wallonien, ein Verein aus der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens und ein Verein aus der Brüsseler Region.

Stadien der Saison 2010/11

Reguläre Saison

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterschafts-Finalrunde 
RSC Anderlecht startete als Gewinner der regulären Saison als Favorit in die Meisterschaftsrunde. Dort enttäuschte die Mannschaft jedoch mit nur 11 Punkten aus 10 Spielen und wurde am Ende nur Dritter. Die meisten Punkte holte Standard Lüttich (26), nachdem der Verein nur als 6. aus der regulären Saison gegangen war. Der Zweite der regulären Saison KRC Genk beendete die Meisterschaftsrunde mit den zweitmeisten Punkten (19). Im letzten Spiel kam es zum Aufeinandertreffen der punktgleich an der Spitze der Tabelle liegenden KRC Genk und Standard Lüttich. Zur Halbzeit führte Standard Lüttich mit 1:0 und war somit zu diesem Zeitpunkt belgischer Meister. In der 79. Minute konnte Genk jedoch Kennedy Ugoala Nwanganga ausgleichen und somit wieder gleichziehen. Bei Punktgleichheit in der Meisterschaftsrunde sieht das Reglement vor, das statt des Torverhältnisses die Punktzahl aus der regulären Saison als entscheidendes Kriterium herangezogen wird. Damit wurde KRC Genk belgischer Meister.

Tabelle 

Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der Punkte aus der regulären Saison

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft des KRC Genk 
(In Klammern sind die Spiele und Tore angegeben, inklusive Meisterschafts-Play-Offs)

 Samuel Yeboah (1/-) und Stein Huysegems (1/-) haben den Verein während der Saison verlassen.

Play-offs

Gruppe A

Gruppe B

Finale 

|}

KVC Westerlo qualifizierte sich damit für die UEFA Europa League 2011/12 (2. Qualifikationsrunde).

Relegation 

|}

Das fünfte Spiel wurde nicht mehr ausgetragen, da rechnerisch keine Änderung der Konstellation mehr möglich war. RSC Charleroi steigt damit direkt in die 2. Division ab, KAS Eupen erreicht die nächste Relegationsrunde.

Tour Final Division 2 
Die Mannschaften, die in der 2. Division in der Saison 2010/11 die Plätze zwei bis vier erreicht haben (RAEC Mons, KVRS Waasland - SK Beveren und Lommel United) erreichten die Aufstiegsrunde. Dort trafen sie auf den Sieger der Relegation KAS Eupen und ermittelten in einer Doppelrunde ein Team, das sich für die 1. Division qualifizierte.

Torschützen

Zuschauer 

Die Sortierung ist bezogen auf die Zuschauerzahl der Vereine in der regulären Saison. Für die Zuschauerzahl in allen Spielen kann sich eine andere Reihenfolge ergeben.

Siehe auch 
 2. Division (Belgien) 2010/11
 Belgischer Fußballpokal 2010/11

Einzelnachweise 
 Tabelle und Ergebnisse
 Torschützen
 Zuschauer

Fußballsaison 2010/11